Henryk Szwajcer (1916-2006) – polski aktor estradowy
 Jerzy Szwajcer (1892-1967) – polski rysownik, karykaturzysta, dziennikarz
 Walenty Szwajcer (1907-1994) – polski nauczyciel, odkrywca szczątków osady kultury łużyckiej w Biskupinie.
 Jakub Szwajcer (1851–1941) – polski lekarz